Николай Дмитриевич Ветчинкин (19 декабря 1917, село Покровка, Воронежская губерния — 20 ноября 1992) — строитель, монтажник, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1916 году на Белгородчине. Окончил политехнический техникум.

С 1936 года трудился подсобным рабочим, электросварщиком. Участвовал в Великой Отечественной войне.

После окончания войны работал прорабом на восстановлении Дубровской ГРЭС, монтажником на строительстве Усть-Каменогорской ГЭС, бригадиром монтажников треста «Гидромонтаж» при сооружении Волжской ГЭС им. В. И. Ленина, завода «Волгоцеммаш», ТЭЦ ВАЗа, химических заводов в Тольятти и других объектов.

Способ подготовки монтажа металлургических конструкций на земле, примененный Ветчинкиным при установке закладных деталей камерных шлюзов, откатных ворот и шлюзовых створок Волжской ГЭС, значительно ускорил процесс строительства.

Умер в 1992 году. Похоронен в .

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1958).
 Орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)

Примечания

Литература 
 Созидатели: Строительный комплекс Ставрополя-Тольятти. 1950—2000 / Под общ. ред. С. Г. Мельника. — Тольятти: Этажи-М, 2003. — 447 с.
 Строители Самарской области: Персоналии: А-Я. — Самара: Самар. Дом Печати, 1996. — 447 с.

Ссылки 
 Мэрия городского округа Тольятти — Герои Социалистического Труда 
 

Монтажники
Родившиеся в Волоконовском районе
Строители СССР